«Во имя жизни» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1946 году режиссёрами Александром Зархи и Иосифом Хейфицем.

Премьера фильма в СССР состоялась 12 марта 1947 года.

Сюжет

Фильм рассказывает о молодых хирургах, работающих над сложной медицинской проблемой. После ряда неудач некоторые перестают верить в успех. Однако главный герой упорно продолжает работу.

В ролях 
 Виктор Хохряков — Петров, хирург
 Михаил Кузнецов — Колесов, хирург
 Олег Жаков — Рождественский, хирург
 Клавдия Лепанова — Лена Погодина, актриса
 Людмила Шабалина — Вера
 Владимир Дорофеев — Назаркин, наборщик
 Владимир Сладкопевцев — учёный (нет в титрах)
 Николай Черкасов  —  сторож Лукич

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Евгений Габрилович, Александр Зархи, Иосиф Хейфицпри участии Сергея Ермолинского
 Постановка — Александра Зархи, Иосифа Хейфица
 Главный оператор — Вячеслав Горданов
 Композитор — Венедикт Пушков
 Директор картины — Михаил Шостак

Ссылки 
 «Во имя жизни» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 

Фильмы СССР 1946 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о врачах
Фильмы-драмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы по сценариям Иосифа Хейфица